Аве́рм () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Западный Мулен. Округ коммуны — Мулен.

Код INSEE коммуны — 03013.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 3814 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 2561 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1877 были экономически активными, 684 — неактивными (показатель активности — 73,3 %, в 1999 году было 73,5 %). Из 1877 активных работали 1735 человек (858 мужчин и 877 женщин), безработных было 142 (70 мужчин и 72 женщины). Среди 684 неактивных 205 человек были учащимися или студентами, 356 — пенсионерами, 123 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Мишель
 Замок Сеганж (XV—XVI века)

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Алье